Curto-circuito

Pessoas
Francisco Marcelo Curto - político português
Ramada Curto - político português

Veja também
Curta

Desambiguação